Sanbeijiu kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Sam Pui Chau, ö,

Kina 

 Xiaojin Dao, ö, Guangdong, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar